SDRP – Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej
 SdRP – Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej